Ташмайдан может означать:
 Ташмайдан — парк в Белграде.
 «Ташмайдан» — спортивный центр в Белграде.
 «» — стадион в этом спортивном центре.